Лађевци су насељено мјесто у општини Челинац, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 2013. у насељу је живјело 338 становника.

Географија

Историја

Становништво

Види још 
 Општина Челинац

Референце

Спољашње везе 

Општина Челинац
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини